Саргасум (Sargassum) — рід бурих водоростей (Phaeophyceae) з родини саргасових (Sargassaceae).

Будова
Представники роду своїми ризоїдами прикріплюються до дна водойми. Будучи відірваними, таломи вільно плавають, але не розмножуються.

Поширення
Поширені у теплих водах Світового океану. Таломи утворюють так звані «саргасові моря», або «океанічні луки», які затруднюють рух кораблів. Найвідомішим із таких морів є Саргасове море у Атлантичному океані.

Практичне застосування
Японці та корейці використовують Sargassum fusiforme у своїй кухні.

Галерея

Види 
Налічує близько 250 видів.

 Sargassum abbottiae G.C.Trono, Jr.
 Sargassum acanthicarpum Suhr
 Sargassum acanthicarpum Greville
 Sargassum acanthocarpum Suhr
 Sargassum aciculare Grunow
 Sargassum acinacifolium Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum acinaciforme Montagne
 Sargassum acinaciforme var. yemense
 Sargassum acinaria var. assabiense Grunow
 Sargassum acinaria var. hildenbrandii f. obockianum
 Sargassum acinaria var. mauritianum (Grunow) Grunow
 Sargassum acinaria var. humile Grunow
 Sargassum acinaria var. subdentatum (Grunow) Grunow
 Sargassum acinaria var. hildebrandtii Grunow
 Sargassum acinaria f. obockianum Grunow
 Sargassum acinaria C.Agardh
 Sargassum acinaria f. humile
 Sargassum acinarium var. acinaris Setchell
 Sargassum acinarium var. crassiuscula Grunow
 Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell
 Sargassum acutifolium Greville
 Sargassum aemulum var. carpophylloides Grunow
 Sargassum aemulum var. jouanii Grunow
 Sargassum aemulum Sonder
 Sargassum aemulum var. jouanii Grunow
 Sargassum affine J.Agardh
 Sargassum agardhianum Farlow
 Sargassum agaviforme Tseng & Lu
 Sargassum albemarlense W.R.Taylor
 Sargassum albertisii Piccone
 Sargassum alternato-pinnatum Yamada
 Sargassum amabile Yamada
 Sargassum amaliae Grunow
 Sargassum ambiguum Sonder
 Sargassum amigdalifolium Bory de Saint-Vincent
 Sargassum ammophilum Yoshida & T.Konno
 Sargassum anapense Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum angii L.M.Laio
 Sargassum angustifolioides Tseng & Lu
 Sargassum angustifolium f. filiforme V.Krishnamurthy & H.Joshi
 Sargassum angustifolium C.Agardh
 Sargassum aquifolium f. kuetzingianum Grunow
 Sargassum aquifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum aquifolium var. intercedens Grunow
 Sargassum araii Yoshida
 Sargassum armatum J.Agardh
 Sargassum arnaudianum var. assarkaense Grunow
 Sargassum arnaudianum Montagne
 Sargassum asperifolium Hering & G.Martens ex J.Agardh
 Sargassum asperifolium var. dissimile Grunow
 Sargassum assimile Harvey
 Sargassum assimile var. stipulatum Yendo
 Sargassum asymmetricum E.Y.Dawson
 Sargassum asymmetricum Yamada
 Sargassum autumnale Yoshida
 Sargassum bacciferum (Turner) C.Agardh- type
 Sargassum bacciferum var. latiuscula Grunow
 Sargassum bacciferum var. spinuligerum Kützing
 Sargassum bacciferum f. capillifolium Kützing
 Sargassum bacciferum subsp. kuetzingianum (Grunow) De Toni
 Sargassum baccularia var. subcompressum Grunow
 Sargassum baccularia (Mertens) C.Agardh
 Sargassum baccularia var. lantowensis Grunow
 Sargassum balingasayense Trono
 Sargassum banyuejiaoense C.K.Tseng & Lu
 Sargassum bataanense G.C.Trono
 Sargassum beihaiense C.K.Tseng & B.Lu
 Sargassum belangeri Bory de Saint-Vincent
 Sargassum berberifolium J.Agardh
 Sargassum bermudense Grunow
 Sargassum bermudense var. contractum Grunow
 Sargassum bermudense var. hillebrandtii Grunow
 Sargassum bermudense var. pinnatifidum Grunow
 Sargassum bermudense var. stagnale W.R.Taylor ex C.W.Schneider
 Sargassum bicorne J.Agardh
 Sargassum biforme Sonder
 Sargassum biforme var. isophyllum Sonder
 Sargassum biforme var. heterophyllum Sonder
 Sargassum binderi var. ambiguum Grunow
 Sargassum binderi Sonder ex J.Agardh
 Sargassum binderi var. incisifolium Sonder ex Grunow
 Sargassum binderi var. angustifolium Sonder
 Sargassum binderi var. ceylanicum Grunow
 Sargassum binderi var. cervicorne (Greville) Grunow
 Sargassum biserrula f. pacificum (Bory de Saint-Vincent) Grunow
 Sargassum biserrula var. singapoorense Grunow
 Sargassum biserrula J.Agardh
 Sargassum biserrula f. ceylonense Grunow
 Sargassum biserrula var. prionocarpum Grunow
 Sargassum biserrula var. tranquebarense Grunow
 Sargassum biserrula var. apiculiferum Grunow
 Sargassum biserrula f. rudolphianum Grunow
 Sargassum biserrula f. goodiense Grunow
 Sargassum biserrulioides C.K.Tseng & Lu Baroen
 [[Sargassum biserrulum var. [prionocarpum] f. hodeidense]] (Grunow) Grunow
 Sargassum biserrulum var. hodeidense Grunow
 Sargassum boraborense (Grunow) Setchell
 Sargassum boreale Yoshida & Horiguchi
 Sargassum boryanum Montagne
 Sargassum boryanum A.Richard
 Sargassum boryi var. angustissima f. neocaledonica Grunow
 Sargassum boryi C.Agardh
 Sargassum botruosum f. perangustatum Grunow
 Sargassum botruosum f. rigidulum Grunow
 Sargassum botruosum Montagne
 Sargassum botuliforme Kraft
 Sargassum boveanum J.Agardh
 Sargassum boveanum var. fuscescens Grunow
 Sargassum boveanum var. picconii (Grunow) Grunow
 Sargassum boveanum var. somalense De Toni
 Sargassum boveanum var. aterrimum Grunow
 Sargassum boveanum var. subdentatum Grunow
 Sargassum brachycarpum J.Agardh
 Sargassum brachyphyllum Zanardini
 Sargassum bracteolosum J.Agardh
 Sargassum brandegeei Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum brevifolium var. pergracilis Greville
 Sargassum brevifolium f. subecostatum Grunow
 Sargassum brevifolium Kützing
 Sargassum brevifolium var. pergracile Grunow
 Sargassum brevifolium Greville
 Sargassum brevifolium f. chinensis Grunow
 Sargassum brevipes Kützing
 Sargassum bryantii Setchell & Gardner
 Sargassum bulbiferum Yoshida
 Sargassum buxifolium (Chauvin) M.J.Wynne
 Sargassum californicum (Grunow) Setchell
 Sargassum calophyllum De Notaris
 Sargassum camouii E.Y.Dawson
 Sargassum campbellianum Greville
 Sargassum capillare var. tranquebarense (Grunow) P.Silva
 Sargassum capillare var. koenigii (Grunow) P.C.Silva
 Sargassum capillare Kützing
 Sargassum capillare var. pseudocapillare (Grunow) P.Silva
 Sargassum capilliforme Tseng & Lu
 Sargassum capitatum Tseng & Lu
 Sargassum carpophyllum var. nhatrangense (Pham-Hoang Ho) Ajisaka
 Sargassum carpophyllum var. aristiferum Grunow
 Sargassum carpophyllum J.Agardh
 Sargassum carpophyllum var. compressum Grunow
 Sargassum carpophyllum var. honomense H.D.Nguyen & Q.N.Huynh
 Sargassum carpophyllum var. leptophyllum Askenasy
 Sargassum cavernulosum Kraft
 Sargassum cervicorne Greville
 Sargassum chamissonis Kützing
 Sargassum cheirifolium Kützing
 Sargassum cheirifolium var. tahitense Grunow
 [[Sargassum cinctum var. [detonianum] f. serrulatum]] Grunow
 Sargassum cinctum var. elatum Grunow
 Sargassum cinctum var. elatum f. apiculatum Grunow
 Sargassum cinctum var. bicuspidatum Grunow
 Sargassum cinctum var. gracilentum Grunow
 Sargassum cinctum var. mixtum Grunow
 Sargassum cinctum var. thiebautii Grunow
 Sargassum cinctum var. diotis Grunow
 Sargassum cinctum var. detonianum f. phyllocystum Grunow
 Sargassum cinctum var. lanceolatum Grunow
 Sargassum cinctum var. echinocarpum Grunow
 Sargassum cinctum var. detonianum Grunow
 Sargassum cinctum J.Agardh
 Sargassum cinereum var. thunbergii Grunow
 Sargassum cinereum var. berberifolium Børgesen
 Sargassum cinereum J.Agardh
 Sargassum cinereum f. berberifolioides Grunow
 Sargassum cinereum var. lepidum Grunow
 Sargassum cinotum J.Agardh
 Sargassum claviferum J.Agardh
 Sargassum clonocarpum Grunow
 Sargassum coarctatum Kützing
 Sargassum comosum Montagne
 Sargassum compactum Bory de Saint-Vincent
 Sargassum compactum Zanardini
 Sargassum concinnum Greville ex J.Agardh
 Sargassum confusum f. validum (J.Agardh) Yendo
 Sargassum confusum C.Agardh
 Sargassum congkinhii Pham-Hoàng Hô
 Sargassum corderoi R.B.Modelo Jr, I.Umezaki & L.M.Liao
 Sargassum coreanum J.Agardh
 Sargassum coriifolium var. lanceolatum (Grunow) Grunow
 Sargassum coriifolium var. echinocarpum (Grunow) Grunow
 Sargassum coriifolium var. bicuspidatum (Grunow) Grunow
 Sargassum coriifolium J.Agardh
 Sargassum coriifolium f. duplicatum Yamada
 Sargassum coriifolium f. prolongatum (Okamura) Yamada
 Sargassum cornigerum Sonder
 Sargassum cornutifructum H.D.Nguyen & Q.N.Huynh
 Sargassum corynecarpum Harvey
 Sargassum costatum Tseng & Lu
 Sargassum cotoense Nguyen Huu Dai
 Sargassum crassifolium J.Agardh
 Sargassum crassifolium var. samoensis Grunow
 Sargassum crispifolium Yamada
 Sargassum crispum var. notarisii (Zanadrini) Grunow
 Sargassum crispum C.Agardh
 Sargassum cristaefolium var. upolensis Grunow
 Sargassum cristaefolium var. condensatum
 Sargassum cristaefolium C.Agardh
 Sargassum cristatum J.Agardh
 Sargassum cuneifolium var. rigescens
 Sargassum cuneifolium var. integerrimum (Grunow ex Bornet) Grunow
 Sargassum cuneifolium var. kamaranense (Grunow ex Bornet) Grunow
 Sargassum cuneifolium J.Agardh
 Sargassum cuneifolium var. doriae (Grunow) Grunow
 Sargassum cuneifolium var. doriae f. kamaranense (Grunow) Grunow
 Sargassum cuneifolium var. obscurum Grunow
 Sargassum currimaoense G.C.Trono
 Sargassum cylindrocarpum Setchell & Gardner
 Sargassum cylindrocystum var. faurotii Grunow
 Sargassum cylindrocystum Figari & De Notaris
 Sargassum cylindrocystum var. dubium Grunow
 Sargassum cylindrocystum var. obockianum Grunow
 Sargassum cylindrocystum var. bressaninii Grunow
 Sargassum cylindrocystum var. abyssinicum Grunow
 Sargassum cylindrocystum var. levianum Grunow
 Sargassum cymosum var. stenophyllum (Martius) Grunow
 Sargassum cymosum var. gueinzii Grunow
 Sargassum cymosum f. dichocarpum (Kützing) Grunow
 Sargassum cymosum var. farlowii Grunow
 Sargassum cymosum var. lendigerum (Linnaeus) Grunow
 Sargassum cymosum var. preissii Grunow
 Sargassum cymosum var. ramifolia (Kützing) Grunow
 Sargassum cymosum var. scabriusculum Grunow
 Sargassum cymosum C.Agardh
 Sargassum cymosum var. esperi Grunow
 Sargassum cymosum var. nanum E.de Paula & E.C.Oliveira
 Sargassum cystocarpum C.Agardh
 Sargassum cystophyllum var. parcespinosa Grunow
 Sargassum cystophyllum Montagne
 Sargassum dasyphyllum
 Sargassum dazhouense Tseng & Lu
 Sargassum debile Greville
 Sargassum decaisnei var. abyssinicum Grunow
 Sargassum decaisnei J.Agardh
 Sargassum decipiens (R.Brown ex Turner) J.Agardh
 Sargassum decurrens (R.Brown ex Turner) C.Agardh
 Sargassum densicystum Tseng & Lu
 Sargassum densifolium Zanardini
 Sargassum densum Dickie
 Sargassum denticarpum T.Ajisaka
 Sargassum denticulatum Børgesen
 Sargassum dentifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum desfontainesii (Turner) C.Agardh
 Sargassum desvauxii (Mertens) C.Agardh
 Sargassum dichocarpum Kützing
 Sargassum dissectifolium Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum distichum Sonder
 Sargassum divaricatum var. chilensis Grunow
 Sargassum divaricatum Greville
 Sargassum diversifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum doriae Grunow
 Sargassum dotyi Trono
 Sargassum droserifolium var. spathulatum Grunow
 Sargassum droserifolium Bory de Saint-Vincent
 Sargassum dumosum Greville
 Sargassum duplicatum Bory de Saint-Vincent
 Sargassum duplicatum (J.Agardh) J.Agardh
 Sargassum duplicatum var. rotundatum Grunow
 Sargassum duplicatum f. dubium Grunow
 Sargassum echinocarpum var. vitiense Grunow
 Sargassum echinocarpum var. ambiguum (Grunow) Grunow
 Sargassum echinocarpum J.Agardh
 Sargassum echinocarpum var. phyllocysta Grunow
 Sargassum echinocarpum Greville
 Sargassum ecuadoreanum W.R.Taylor
 Sargassum elegans Greville
 Sargassum elegans var. ludwigii Grunow
 Sargassum elegans Suhr
 Sargassum elongatum
 Sargassum emarginatum C.K.Tseng & Lu
 Sargassum enerve C.Agardh
 Sargassum ensifolium (C.Agardh) J.Agardh
 Sargassum erinaceum Greville ex Kuntze
 Sargassum erosum J.Agardh
 Sargassum erumpens Tseng & Lu
 Sargassum esperi C.Agardh
 Sargassum euryphyllum (Grunow) Tseng & Lu
 Sargassum expansum J.Agardh
 Sargassum expansum Kuntze
 Sargassum fallax var. evesiculosum De Toni
 Sargassum fallax var. cygnorum Grunow
 Sargassum fallax Sonder
 Sargassum feldmannii Pham-Hoàng Hô
 Sargassum fengeri J.Agardh
 Sargassum fergusonii Grunow
 Sargassum figarianum Figari & De Notaris
 Sargassum filicinum Harvey
 Sargassum filifolium var. aciculare (Grunow) Grunow
 Sargassum filifolium (C.Agardh) C.Agardh
 Sargassum filiforme Montagne
 Sargassum filipendula C.Agardh
 Sargassum filipendula var. contractum J.Agardh
 Sargassum filipendula var. laxum J.Agardh
 Sargassum filipendula f. subedentatum J.Agardh
 Sargassum filipendula f. subcirerea Grunow
 Sargassum filipendula var. montagnei (J.W.Bailey) Grunow
 Sargassum filipendula var. pinnatum Grunow
 Sargassum fissifolium var. furcaefolium Grunow
 Sargassum fissifolium (Mertens) C.Agardh
 Sargassum flaccidum Sonder
 Sargassum flavicans var. moretonensis f. glaucophylla Grunow
 Sargassum flavicans var. pervillei Grunow
 Sargassum flavicans var. nudum Grunow
 Sargassum flavicans (Mertens) C.Agardh
 Sargassum flavicans var. moretonense Grunow
 Sargassum flavifolium Kützing
 Sargassum flexile Greville
 Sargassum flindersii Womersley
 Sargassum fluitans (Børgesen) Børgesen
 Sargassum fonanonense Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum forsskalii var. notarisii (Zanardini) Papenfuss
 Sargassum forsskalii Papenfuss
 Sargassum fragile J.Agardh
 Sargassum fresenianum var. obtusiusculum Grunow
 Sargassum fresenianum J.Agardh
 Sargassum fresenianum var. integerrimum Grunow ex Bornet
 Sargassum fresenianum var. steudneri Grunow
 Sargassum fresenianum var. ilicifolioides Grunow
 Sargassum fresenianum var. kamaranense Grunow ex Bornet
 Sargassum fresenianum var. rigescens Grunow
 Sargassum fresenianum var. bressaninii (Grunow) Grunow
 Sargassum fresenianum var. adenense Grunow
 Sargassum fresenianum var. squarrulosum Grunow
 Sargassum frutescens Tseng & Lu
 Sargassum fruticulosum Tseng & Lu
 Sargassum fujianense C.K.Tseng & B.Lu
 Sargassum fuliginosoides Tseng & Lu
 Sargassum fuliginosum var. californicum Grunow
 Sargassum fuliginosum Kützing
 Sargassum fulvellum (Turner) C.Agardh
 Sargassum fulvellum var. wilkesii Grunow
 Sargassum furcatum var. diversifolium (Grunow) E.J.de Paula ex Y.Yoneshigue
 Sargassum furcatum var. humile (Grunow) E.J.de Paula ex Y.Yoneshigue
 Sargassum furcatum Kützing
 Sargassum fuscifolium Tseng & Lu
 Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell
 Sargassum galapagense var. setifolium Grunow
 Sargassum galapagense Grunow
 Sargassum gaudichaudii Montagne
 Sargassum gemmiphorum Tseng & Lu
 Sargassum giganteifolium Yamada
 Sargassum glandulifolium
 Sargassum glaucescens J.Agardh
 Sargassum glaucescens var. wernerianum Grunow
 Sargassum glaucescens var. ivanii (Montagne) Grunow
 Sargassum globulariifolium J.Agardh
 Sargassum godeffroyi Grunow
 Sargassum gracile J.Agardh
 Sargassum gracile var. pseudogracile Grunow
 Sargassum gracile Greville
 Sargassum gracile var. pseudogranuliferum Grunow
 Sargassum gracillimum Reinbold
 Sargassum graminifolium C.Agardh
 Sargassum grande J.Agardh
 Sargassum granuliferum var. dubiosum Grunow
 Sargassum granuliferum C.Agardh
 Sargassum grevillei J.Agardh
 Sargassum grevillei (C.Agardh ex Sonder) Kuntze
 Sargassum guangdongii Tseng & Lu
 Sargassum guardiense Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum gunnianum J.Agardh
 Sargassum hainanense Tseng & Lu
 Sargassum halitrichum J.Agardh
 Sargassum hawaiiense Doty & Newhouse
 Sargassum hemiphylloides Kützing
 Sargassum hemiphyllum var. anisophyllum Grunow
 Sargassum hemiphyllum var. anisophyllum f. edentatum Grunow
 Sargassum hemiphyllum (Turner) C.Agardh
 Sargassum hemiphyllum f. serratum G.P.H.Ho
 Sargassum hemiphyllum var. micromerum J.Agardh
 Sargassum hemiphyllum var. chinense J.Agardh
 Sargassum henslowianum var. bellonae Grunow
 Sargassum henslowianum var. condensatum Yamada
 Sargassum henslowianum C.Agardh
 Sargassum henslowianum var. pinnatifolium (C.Agardh) J.Agardh
 Sargassum henslowii Greville
 Sargassum herbaceum Kützing
 Sargassum herklotsii Setchell
 Sargassum herporhizum Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum heterocystum Montagne
 Sargassum heterocystum var. timoriense Grunow
 Sargassum heterocystum var. muriculatum Kuntze
 Sargassum heteromorphum J.Agardh
 Sargassum heterophyllum C.Agardh
 Sargassum hildebrandtii Grunow
 Sargassum hombronianum Montagne
 Sargassum hombronianum var. plagiophylloides Grunow
 Sargassum hombronianum var. manilense (Grunow) Grunow
 Sargassum hombronianum var. ferax Grunow
 Sargassum horneri var. spathulatum (J.Agardh) Okamura
 Sargassum horneri (Turner) C.Agardh
 Sargassum horneri f. furcatodentatum Kuntze
 Sargassum horneri var. densum C.Agardh
 Sargassum hornschuchii var. lunense (Caldesi) Grunow
 Sargassum hornschuchii C.Agardh
 Sargassum horridulum Grunow
 Sargassum horridum Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum howeanum A.H.S.Lucas
 Sargassum howellii Setchell
 Sargassum huangluense C.K.Tseng & Lu
 Sargassum hybridum var. suboppositum Grunow
 Sargassum hybridum Grunow
 Sargassum hystrix var. fluitans Børgesen
 Sargassum hystrix J.Agardh
 Sargassum hystrix var. ciliatum Grunow
 Sargassum hystrix var. buxifolium Chauvin
 Sargassum hystrix var. spinulosum (Kützing) Grunow
 Sargassum hyugaense Yamada
 Sargassum ilicifolioides Tseng & Lu
 Sargassum ilicifolium var. euryphyllum (Grunow) Grunow
 Sargassum ilicifolium var. montebellense (Grunow) Grunow
 Sargassum ilicifolium var. fauvelii Grunow
 Sargassum ilicifolium var. pseudospinulosum Grunow
 Sargassum ilicifolium var. venustum Grunow
 Sargassum ilicifolium f. porosissimum Grunow
 Sargassum ilicifolium var. oocystoides Grunow
 Sargassum ilicifolium f. pseudosquarrosum Grunow
 Sargassum ilicifolium var. conduplicatum Grunow ex Reinbold
 Sargassum ilicifolium f. erythraeum Grunow
 Sargassum ilicifolium var. squarrosum (Greville) Grunow
 Sargassum ilicifolium var. euryphylla Grunow
 Sargassum ilicifolium var. lasgoriense Grunow
 Sargassum ilicifolium f. benkulense Grunow
 Sargassum ilicifolium var. marginatum C.Agardh
 Sargassum ilicifolium var. acaraeocarpum Grunow
 Sargassum ilicifolium var. microdon Grunow
 Sargassum ilicifolium var. duplicatum J.Agardh
 Sargassum ilicifolium var. compactum (Bory de Saint-Vincent) Grunow
 Sargassum ilicifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum incanum Grunow
 Sargassum incisifolium var. suhrii Grunow
 Sargassum incisifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum incisifolium var. nulliporum J.Agardh
 Sargassum incisum Dickie
 Sargassum insulare Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum integerrimum Tseng & Lu
 Sargassum integrifolioides Tseng & Lu
 Sargassum intermedium Tseng & Lu
 Sargassum involucratum De Notaris
 Sargassum isophyllum (Sonder) J.Agardh
 Sargassum ivanii Montagne
 Sargassum johnsonii V.J.Chapman
 Sargassum johnstonii f. gracile Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum johnstonii Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum johnstonii f. laxius Setchell & Gardner
 Sargassum kashiwajimanum Yendo
 Sargassum kasyotense Yamada
 Sargassum kendrickii N.A.Goldberg & Huisman
 Sargassum kiushianum Yendo
 Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo
 Sargassum kjellmanianum Yendo
 Sargassum kuetzingianum Grunow
 Sargassum kuetzingii Setchell
 Sargassum kushimotense Yendo
 Sargassum lacerifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum laevigatum J.Agardh
 Sargassum lanceolatum var. nicobaricum Grunow
 Sargassum lanceolatum var. colomboënse Grunow
 Sargassum lanceolatum J.Agardh
 Sargassum lanceolatum Greville
 Sargassum lapazeanum Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum latifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum latifolium var. zanzibaricum Grunow
 Sargassum latifolium f. polycarpum (Figari & De Notaris) Grunow
 Sargassum latifolium var. seychellense Grunow
 Sargassum laxifolium Tseng & Lu
 Sargassum leizhouense Tseng & Lu
 Sargassum lendigerum var. fissifolium Grunow
 [[Sargassum lendigerum var. [foliosum] f. rigidiusculum]] Grunow
 Sargassum lendigerum var. eiddense Grunow
 Sargassum lendigerum var. mombassaense Grunow
 Sargassum lendigerum var. furcifolium Grunow
 [[Sargassum lendigerum var. [fissifolium] f. denticulata]] Grunow
 Sargassum lendigerum (Linnaeus) C.Agardh
 [[Sargassum lendigerum var. [foliosum] f. subdelicatulum]] Grunow
 Sargassum leptophyllum Greville
 Sargassum leptopodum J.Agardh
 Sargassum leptopodum Sonder
 Sargassum liebmannii J.Agardh
 Sargassum ligulatum C.Agardh
 Sargassum linearifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum linearifolium var. serrulatum Sonder
 Sargassum linifolium f. gibraltica Grunow
 Sargassum linifolium var. salicifolium J.Agardh
 Sargassum linifolium C.Agardh
 Sargassum longicarpum Tseng & Lu
 Sargassum longicaulis Tseng & Lu
 Sargassum longifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum longifolius var. angustifolius (Turner) C.Agardh
 Sargassum longifructum C.K.Tseng & B.Lu
 Sargassum longivesiculosum Tseng & Lu
 Sargassum lophocarpum J.Agardh
 Sargassum lunense Caldesi
 Sargassum macdougalii E.Y.Dawson
 Sargassum macracanthum (Kützing) Endlichter
 Sargassum macrocarpum C.Agardh
 Sargassum macrophyllum Zanardini
 Sargassum magarevense
 Sargassum mangarevense (Grunow) Setchell
 Sargassum marcaccii Grunow
 Sargassum marchantae Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum marginatum var. diotis (Grunow) Grunow
 Sargassum marginatum f. cannanorense Grunow
 Sargassum marginatum (C.Agardh) J.Agardh
 Sargassum marginatum var. anjerense Grunow
 Sargassum marginatum var. subplumbeum Grunow
 Sargassum mathiesonii Kilar
 Sargassum mauritianum Grunow
 Sargassum maximilianii (Schrad.) Martens
 Sargassum mcclurei f. duplicatum A.D.Zinova & Nguyen
 Sargassum mcclurei Setchell
 Sargassum megalocystum Tseng & Lu
 Sargassum megalophyllum Montagne
 Sargassum membranaceum J.Agardh
 Sargassum merrifieldiae J.Agardh
 Sargassum mertensii Endlicher
 Sargassum micracantha f. typicum Yendo
 Sargassum micracantha var. stipulatum Yendo
 Sargassum micracanthum (Kützing) Endlicher
 Sargassum microceratium (Mertens ex Turner) C.Agardh
 Sargassum microcystum var. euryphyllum (Grunow) Grunow
 Sargassum microcystum var. microtis Grunow
 Sargassum microcystum Kützing
 Sargassum microcystum J.Agardh
 Sargassum microcystum f. dilatatum Grunow
 Sargassum microcystum f. luzonense Grunow
 Sargassum micromerum (J.Agardh) J.Agardh
 Sargassum microphyllum C.Agardh
 Sargassum minimum Tseng & Lu
 Sargassum miyabei var. okiense Kajimura
 Sargassum miyabei Yendo
 Sargassum montagnei J.W.Bailey
 Sargassum muriculatum J.Agardh
 Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
 Sargassum myriocystum J.Agardh
 Sargassum myriocystum var. grandifolium Grunow
 Sargassum myriocystum f. horridula Grunow
 Sargassum myriocystum var. elegans Grunow
 Sargassum myriocystum var. latiusculum Grunow
 Sargassum namoense Nguyen Huu Dai
 Sargassum nanshaense C.K.Tseng & Lu
 Sargassum naozhounse C.K.Tseng & Lu
 Sargassum natans (Linnaeus) Gaillon
 Sargassum neglectum Figari & De Notaris
 Sargassum neurophorum J.Agardh
 Sargassum nigrescens Zanardini
 Sargassum nigrifolioides C.K.Tseng & Lu
 Sargassum nigrifolium Yendo
 Sargassum nipponicum Yendo
 Sargassum notarisii Zanardini
 Sargassum novae-hollandiae var. subdistichum (Grunow) P.C.Silva
 Sargassum novae-hollandiae P.C.Silva
 Sargassum novae-zealandiae
 Sargassum nozhouense Tseng & Lu
 Sargassum obovatum Greville
 Sargassum obovatum Harvey
 Sargassum obovatum var. pfeifferae (Grunow) Grunow
 Sargassum obovatum var. robillardii Grunow
 Sargassum obtusifolium f. chamberlainii Grunow
 Sargassum obtusifolium f. lendigersides Grunow
 Sargassum obtusifolium var. reichelii Grunow
 Sargassum obtusifolium var. boraborense Grunow
 Sargassum obtusifolium J.Agardh
 Sargassum odontocarpum Sonder
 Sargassum odontocarpum var. lanceolatum (Grunow) P.C.Silva
 Sargassum ohnoi G.C.Trono
 Sargassum okamurae Yoshida & T.Konno
 Sargassum oligocystum var. maheense Grunow
 Sargassum oligocystum var. bernardium Grunow
 Sargassum oligocystum var. subflexuosum Grunow
 Sargassum oligocystum Montagne
 Sargassum onustum (Mertens) C.Agardh
 Sargassum oocyste var. bernardinum Grunow
 Sargassum oocyste var. conduplicatum J.Agardh
 Sargassum oocyste var. chierchii Grunow
 Sargassum oocyste J.Agardh
 Sargassum opacum J.Agardh
 Sargassum ornatum Greville
 Sargassum orotavicum T.Díaz-Villa, J.Afonso-Carillo & M.Sansón
 Sargassum pachycarpum (Kützing) Endlichter
 Sargassum pachycarpum J.Agardh
 Sargassum pacificum f. congestum Setchell
 Sargassum pacificum Bory de Saint-Vincent
 Sargassum pacificum f. subdelicatulum (Grunow) Setchell
 Sargassum pacificum var. megaphyllum W.R.Taylor
 Sargassum pacificum f. rigidiusculum (Grunow) Setchell
 Sargassum pallidum (Turner) C.Agardh
 Sargassum palmeri Grunow
 Sargassum paniculatum J.Agardh
 Sargassum paradoxum (R.Brown ex Turner) Gaillon
 Sargassum parvifolioides Tseng & Lu
 Sargassum parvifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum parvifolium var. remissum Grunow
 Sargassum parvifolium f. runcinatum (Grunow) De Toni
 Sargassum parvivesiculosum C.K.Tseng & Lu
 Sargassum parvulum Tseng & Lu
 Sargassum patens C.Agardh
 Sargassum patens var. rodgersianum (Harvey) Grunow
 Sargassum patens var. schizophyllum (Kützing) Yendo
 Sargassum pergracile Greville
 Sargassum peronii C.Agardh
 Sargassum persicum Kützing
 Sargassum petiolatum Grunow
 Sargassum pfeifferae Grunow
 Sargassum phamhoangii Nguyen Huu Dai
 Sargassum philippinense Grunow
 Sargassum phyllocystum C.K.Tseng & Lu
 Sargassum picconii Grunow
 Sargassum piluliferum var. nhatrangense Pham-Hoang Ho
 Sargassum piluliferum var. serratifolium Yamada
 Sargassum piluliferum var. pinnatifolium (C.Agardh) Yendo
 Sargassum piluliferum (Turner) C.Agardh
 Sargassum pinnatifidum Harvey
 Sargassum pinnatifolium (C.Agardh) C.Agardh
 Sargassum pinnatiphyllum Kraft
 Sargassum plagiophylloides
 Sargassum plagiophyllum var. hebetatum Grunow
 Sargassum plagiophyllum C.Agardh
 Sargassum plagiophyllum var. benkulense Grunow
 Sargassum plagiophyllum var. consimile Grunow
 Sargassum plagiophyllum var. singapoorense Grunow
 Sargassum platycarpum Montagne
 Sargassum platycarpum var. lenormandii Grunow
 Sargassum platycarpum var. bermudensis Grunow
 Sargassum plumosum A.Richard
 Sargassum podacanthoides Kraft
 Sargassum podacanthum Sonder
 Sargassum polyacanthum J.Agardh
 Sargassum polyacanthum (Kützing) Endlichter
 Sargassum polyacanthum f. americanum Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum polycarpum Figari & De Notaris
 Sargassum polyceratium var. ovatum (F.S.Collins) W.R.Taylor
 Sargassum polyceratium Montagne
 Sargassum polycystum var. parvifolium (Turner) Grunow
 Sargassum polycystum var. linearifolium Yang Chiang
 Sargassum polycystum C.Agardh
 Sargassum polycystum var. manilense Grunow
 Sargassum polycystum f. proliferum Grunow
 Sargassum polycystum var. onustum J.Agardh
 Sargassum polycystum f. intercedens Grunow
 Sargassum polycystum f. festivum Grunow
 Sargassum polycystum f. crinitum Reinbold
 Sargassum polycystum var. euryphyllum Grunow
 Sargassum polycystum f. runcinatum Grunow
 Sargassum polycystum var. horridulum Grunow
 Sargassum polyphyllum J.Agardh
 Sargassum polyphyllum var. fissifolium Grunow
 Sargassum polyphyllum var. horridula (Grunow) Grunow
 Sargassum polyphyllum var. densa Grunow
 Sargassum polyporum Montagne
 Sargassum porosum Greville
 Sargassum porterianum var. rigidulum Grunow
 Sargassum porterianum var. phyllocystum Grunow
 Sargassum portieranum var. mombassiense Grunow
 Sargassum portierianum f. lendigerioides Setchell
 Sargassum portierianum Zanardini
 Sargassum primitivum Tseng & Lu
 Sargassum prismaticum V.D.Chauhan
 Sargassum prolongatum Okamura
 Sargassum pseudocystocarpum Grunow
 Sargassum pseudolanceolatum Tseng & Lu
 Sargassum pterocystum Zanardini
 Sargassum pteropleuron Grunow
 Sargassum pulchellum var. subspathulatum Grunow
 Sargassum pulchellum Grunow
 Sargassum pulchellum var. gracilensis Grunow
 Sargassum pumilum Tseng & Lu
 Sargassum pusillum C.K.Tseng & Lu Baoren
 Sargassum pusillum W.R.Taylor
 Sargassum pygmaeum Kützing
 Sargassum pyriforme C.Agardh
 Sargassum pyriforme f. erythraeum Grunow
 Sargassum qingdaoense Tseng & Lu
 Sargassum qinzhounse Tseng & Lu
 Sargassum qionghaiense Tseng & Lu
 Sargassum quinhonense Nguyen Huu Dai
 Sargassum racemosum Yamada & Segi
 Sargassum ramentaceum Zarmouth & Nizamuddin
 Sargassum ramifolium Kützing
 Sargassum raoulii J.D.Hooker & Harvey
 Sargassum rhizophorum Tseng & Lu
 Sargassum rhyncophorum J.Agardh
 Sargassum rigidiusculum
 Sargassum rigidulum Kützing
 Sargassum ringgoldianum Harvey
 Sargassum ringgoldianum subsp. coreanum (J.Agardh) Yoshida
 Sargassum ringoldianum var. costatum Grunow
 Sargassum ringoldianum f. ellipticum Okamura
 Sargassum robustum J.Agardh
 Sargassum robustum Kuntze
 Sargassum rodgersianum Harvey
 Sargassum rostratum J.Agardh
 Sargassum rueppellii J.Agardh
 Sargassum rugulosum (J.Agardh) Kuntze
 Sargassum ryukyuense Shimabukuro & Yoshida
 Sargassum sagamianum Yendo
 Sargassum sagamianum var. yezoense Yamada
 Sargassum salicifolioides Yamada
 Sargassum salicifolium (J.Agardh) J.Agardh
 Sargassum salicifolium f. diversifolia (Bory) Grunow
 Sargassum salicifolium Naccari
 Sargassum saltii (Turner) C.Agardh
 Sargassum saltii var. obscurum (Grunow) Grunow
 Sargassum saltii var. dancalense Grunow
 Sargassum samarense G.C.Trono, Jr
 Sargassum sandei Reinbold
 Sargassum sandei f. heterophyllum Yamada
 Sargassum sanyaense Tseng & Lu
 Sargassum saundersii Kraft
 Sargassum scabridum J.D.Hooker & Harvey
 Sargassum scabripes J.Agardh
 Sargassum scherzerianum Grunow
 Sargassum scoparium var. trichophyllum (Kützing) Grunow
 Sargassum scoparium var. pachycarpum (Kützing) Grunow
 Sargassum scoparium var. tenue (Kützing) Grunow
 Sargassum scoparium (Mertens ex Turner) C.Agardh
 Sargassum scopula Grunow
 Sargassum segii Yoshida
 Sargassum serratifolium (C.Agardh) C.Agardh
 Sargassum serratum Nguyen Huu Dai
 Sargassum setaceum Yendo
 Sargassum setifolium (Grunow) Setchell
 Sargassum shandongense Tseng, Zhang & Lu
 Sargassum shandongense f. linearium C.K.Tseng, Zhang & Lu
 Sargassum shandongense f. lineare C.K.Tseng, Z.F.Zhang, & B.Lu
 Sargassum shangchuanii Tseng & Lu
 Sargassum siliculosoides Tseng & Lu
 Sargassum siliquastrum var. nipponense Grunow
 Sargassum siliquastrum (Mertens ex Turner) C.Agardh
 Sargassum siliquastrum var. capitellatum Grunow
 Sargassum siliquastrum var. pyriferum Harvey
 Sargassum siliquosum J.Agardh
 Sargassum siliquosum var. basilanicum Grunow
 Sargassum siliquosum var. bicornutum Grunow
 Sargassum siliquosum var. manipense Grunow
 Sargassum silvae C.K.Tseng & Lu Baoren
 Sargassum silvai Tseng & Lu
 Sargassum sinclairii J.D.Hooker & Harvey
 Sargassum sinicola var. camouii (E.Y.Dawson) J.N.Norris & N.P.Jensen
 Sargassum sinicola subsp. camouii (E.Y.Dawson) J.N.Norris & Yensen
 Sargassum sinicola Setchell & N.L.Gardner
 Sargassum sinicola var. camouii (E.Y.Dawson) J.N.Norris & Yensen
 Sargassum sisymbryoides (Turner) C.Agardh
 Sargassum skottsbergii Sjöestedt
 Sargassum sociale (Grunow) Setchell
 Sargassum sonderi (J.Agardh) J.Agardh
 Sargassum sonorense E.Y.Dawson
 Sargassum spathulatum J.Agardh
 Sargassum spathulifolium J.Agardh
 Sargassum spathulifolium var. neocaledonicum Grunow
 [[Sargassum spathulifolium var. [hybridum] f. suboppositum]] (Grunow) Grunow
 Sargassum spathulifolium f. cuneatum Grunow
 Sargassum spathulifolium var. petiolatum (Grunow) Grunow
 Sargassum spathulifolium var. amfilense Grunow
 Sargassum spathulifolium var. hybridum (Grunow) Grunow
 Sargassum spathulophyllum J.Tanaka, H.Murakami & S.Arai
 Sargassum spinifex C.Agardh
 Sargassum spinuligerum var. novae-zealandiae
 Sargassum spinuligerum var. fissifolia f. humilis littoralis Grunow
 Sargassum spinuligerum var. stenophylla f. intermedia Grunow
 Sargassum spinuligerum var. crispata
 Sargassum spinuligerum var. crispata f. asperrima Grunow
 Sargassum spinuligerum Sonder
 Sargassum spinuligerum var. stenophylla Grunow
 Sargassum spinuligerum var. crispata f. angustifolia Grunow
 Sargassum squarrosum f. sumatranum Grunow
 Sargassum squarrosum Greville
 Sargassum steinitzii Lipkin & P.C.Silva
 Sargassum stenophyllum var. subdistichum Grunow
 Sargassum stenophyllum Martius
 Sargassum stenophyllum J.Agardh
 Sargassum stolonifolium S.-M.Phang & T.Yoshida
 Sargassum subalatum Sonder
 Sargassum subdroserifolium Tseng & Lu
 Sargassum subfalcatum Sonder
 Sargassum subfalcatum var. montebellense Grunow
 Sargassum subrepandum (Forsskål) C.Agardh
 Sargassum subrepandum var. euryphyllum Grunow
 [[Sargassum subrepandum var. [rueppellii] f. turneri]] (Kützing) Grunow
 Sargassum subrepandum var. figarianum (Figari & De Notaris) J.Agardh
 Sargassum subrepandum var. arnaudianum (Montagne) Muschler
 Sargassum subrepandum var. schweinfurthii f. apiculiferum Grunow
 Sargassum subrepandum var. dentatum J.Agardh
 Sargassum subrepandum var. figarium f. angustifolium Grunow
 Sargassum subrepandum var. figarium f. hemiphylloides Grunow
 Sargassum subrepandum var. rueppellii f. massauense (Grunow) Grunow
 Sargassum subrepandum var. massauense Grunow
 Sargassum subrepandum var. figarium f. parcedentatum Grunow
 Sargassum subrepandum var. rueppellii f. biauriculatum Grunow
 Sargassum subrepandum var. rueppellii (J.Agardh) J.Agardh
 Sargassum subrepandum var. forskalii J.Agardh
 Sargassum subrepandum var. forsskalii f. angustifolium Grunow
 Sargassum subrepandum var. forsskalii f. paucidentatum Grunow
 Sargassum subrepandum var. brevifolium J.Agardh
 Sargassum subrepandum var. rueppellii f. parvifolium Grunow
 Sargassum subrepandum var. schweinfurthii Grunow
 Sargassum subrepandum var. brevifolium f. edentatum Grunow
 Sargassum subrepandum var. schweinfurthii f. fissidens Grunow
 Sargassum subspathulatum (Grunow) Grunow
 Sargassum subtilissimum C.K.Tseng & Lu
 Sargassum sullivanii G.C.Trono
 Sargassum swartzianum Yendo
 Sargassum swartzii C.Agardh
 Sargassum swartzii var. ovatum C.Agardh
 Sargassum symphyorhizoideum Tseng & Lu
 Sargassum tahitense Grunow
 Sargassum taiwanicum Tseng & Lu
 Sargassum tasmanicum Sonder
 Sargassum telephifolium var. natalense Grunow
 Sargassum telephifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum templetonii Setchell
 Sargassum tenerrimum var. campbellianum (Greville) Grunow
 Sargassum tenerrimum var. ambiguum Grunow
 Sargassum tenerrimum J.Agardh
 Sargassum tenue var. pseudocapillare Grunow
 Sargassum tenue J.Agardh
 Sargassum tenue var. capillare (Kützing) Grunow
 Sargassum tenue f. tranquebarense Grunow
 Sargassum tenue var. gardneri Grunow
 Sargassum tenue (Kützing) Endlichter
 Sargassum tenue var. acrocystus Grunow
 Sargassum tenue var. koenigii Grunow
 Sargassum tenue var. fuscescens Grunow
 Sargassum tenuifolioides Tseng & Lu
 Sargassum tenuifolium Yamada
 Sargassum tenuissimum (Endlicher & Diesling) Grunow
 Sargassum tenuissimum var. kosseirense Grunow
 Sargassum teretifolium J.Agardh
 Sargassum thivyae V.Krishnamurthy & R.Ezhili
 Sargassum thunbergii f. nipponicum Yendo
 Sargassum thunbergii f. swartzianum (Yendo) Okamura
 Sargassum thunbergii (Mertens ex Roth) Kuntze
 Sargassum thunbergii f. latifolium Yendo
 Sargassum thunbergii f. typicum Yendo
 Sargassum tilesii Grunow
 Sargassum tortile f. macrocarpum (C.Agardh) Yendo
 Sargassum tortile f. ulophyllum Grunow
 Sargassum tortile var. macracanthum (Kützing) Grunow
 Sargassum tortile var. polyacanthum (Kützing) Grunow
 Sargassum tortile var. angustifolium (Turner) C. Agardh
 Sargassum tortile (C.Agardh) C.Agardh
 Sargassum torvum J.Agardh
 Sargassum tosaense Yendo
 Sargassum trichocarpum J.Agardh
 Sargassum trichophyllum var. turneri J.Agardh
 Sargassum trichophyllum J.Agardh
 Sargassum trichophyllum (Kützing) Kuntze
 Sargassum tristichum Sonder
 Sargassum tristichum var. integriusculum Grunow
 Sargassum tristichum var. hemiphylloides Grunow
 Sargassum turbinarioides Grunow
 Sargassum turbinatifolium C.K.Tseng & Lu
 Sargassum turbinatum (Linnaeus) C.Agardh
 Sargassum turbinatum var. ornatum (Turner) C.Agardh
 Sargassum turneri Yendo
 Sargassum turneri (Kützing) Kuntze
 Sargassum umezakii G.C.Trono
 Sargassum undulatum J.Agardh
 Sargassum uviferum C.Agardh
 Sargassum vachellianum Greville
 Sargassum validum J.Agardh
 Sargassum varians Sonder
 Sargassum vaysierianum var. diseense Grunow
 Sargassum vaysierianum var. ehrenbergii Grunow
 Sargassum vaysierianum f. scaraense (Grunow) Grunow
 Sargassum vaysierianum Montagne
 Sargassum vaysierianum var. acinarioides Grunow
 [[Sargassum vaysierianum var. [acinarioides] f. macrocarpum]] Grunow
 Sargassum vaysierianum var. scaraense Grunow
 Sargassum vaysierianum var. assarkense Grunow
 Sargassum vaysierianum var. assabiense (Grunow) Grunow
 Sargassum velasquezii G.C.Trono
 Sargassum verrucosum var. djeddahense Grunow
 Sargassum verrucosum Zanardini
 Sargassum verrucosum var. acuminatum Grunow
 Sargassum verruculosum C.Agardh
 Sargassum vestitum (R.Brown ex Turner) C.Agardh
 Sargassum vietnamense A.D.Zinova & Dinh
 Sargassum vigorosum P.C.Silva
 Sargassum virescens Figari & De Notaris
 Sargassum virgatum var. erythreum Grunow
 Sargassum virgatum C.Agardh
 Sargassum vizcainense E.Y.Dawson
 Sargassum vulgare f. ovatum F.S.Collins
 Sargassum vulgare var. linifolium (C.Agardh) ?
 Sargassum vulgare var. mangarevense Grunow
 Sargassum vulgare var. sociale Grunow
 Sargassum vulgare var. angustifolium (Turner) C.Agardh
 Sargassum vulgare var. megalophyllum (Montagne) Vickers
 Sargassum vulgare var. indicum C.Agardh
 Sargassum vulgare var. latifolium Endlicher & Diesing
 Sargassum vulgare f. linearifolium J.Agardh
 Sargassum vulgare var. lanceolatum J.Agardh
 Sargassum vulgare f. furcatum (Kützing) J.Agardh
 Sargassum vulgare C.Agardh
 Sargassum vulgare var. trichocarpum J.Agardh
 Sargassum vulgare var. linearifolium Yendo
 Sargassum vulgare var. nanum E.de Paula
 [[Sargassum vulgare var. [foliosissimum] f. brevipes]] (Kützing) Grunow
 Sargassum vulgare var. foliosissimum (J.V.Lamouroux) C.Agardh
 Sargassum vulgare var. tenuissimum Endlicher & Diesing
 Sargassum vulgare f. diversifolium Grunow
 Sargassum vulgare f. humile Grunow
 Sargassum vulgare var. flavifolium (Kützing) Grunow
 Sargassum wakayamaense Yoshida
 Sargassum wangii C.K.Tseng & Lu Baoren
 Sargassum weizhouense C.K.Tseng & Lu Baoren
 Sargassum weizhouense Tseng & Lu
 Sargassum weizhounse C.K.Tseng & Lu
 Sargassum wenchangense Tseng & Lu
 Sargassum wightii var. petiolatum Grunow
 Sargassum wightii Greville ex J.Agardh
 Sargassum wightii f. submembranaceum Grunow
 Sargassum wightii f. sublineare Grunow
 Sargassum wolfii S.A.Earle
 Sargassum xishaense C.K.Tseng & Lu
 Sargassum yamadae Trono
 Sargassum yamadae Yoshida & T.Konno
 Sargassum yamamotoi Yoshida
 Sargassum yemenense f. monstrosum Zanardini
 Sargassum yemense Figari & De Notaris
 Sargassum yendoi Okamura & Yamada
 Sargassum yezoense (Yamada) Yoshida & T.Konno
 Sargassum yinggehaiense Tseng & Lu
 Sargassum yongxingense Tseng & Lu
 Sargassum yoshidae G.C.Trono
 Sargassum zacae Setchell
 Sargassum zanardinii Schiffner
 Sargassum zhangii C.K.Tseng & Lu Baoren

Посилання 
 

Саргасові
Роди водоростей